Анненкова Стефания Петровна () — советская театральная актриса. Заслуженная артистка УССР (1966).

Биография 
Родилась 25 января 1923 года в селе Рогозно (ныне в Яворовском районе Львовской области).

В 1944 году окончила студию при Львовском украинском драматическом театре имени М. Заньковецкой, где затем работала в 1944—1949 годах.

В 1949—1958 годах работала в театрах Хабаровска, в 1958—1960 годах — Прокопьевска, в 1960—1961 годах — Павлодара.

В 1961—1980 годах выступала на сцене Криворожского русского театра драмы и музыкальной комедии имени Т. Шевченко. Член театрального общества.

Умерла 8 февраля 1980 года в Кривом Роге.

Творчество 
Воплотила ряд театральных ролей.

 Мадам Энно («На рассвете» О. Сандлера); 
 Евгения («На бойком месте» А. Островского); 
 Комиссар («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского); 
 Анна («Судьба Анны» С. Тоболкина); 
 Антигона («Антигона» Софокла).

Награды 
 Заслуженная артистка УССР (1966).

Источники 
 
 
 Анненкова Стефанія Петрівна // Мистецтво України: енциклопедія: у 5 т. / редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. — : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — Т. 1: А-В. — 1995. — 399 c. — С. 62.
 Анненкова (Анненкова-Мельник) Стефанія Петрівна // Реєстр імен Українського біографічного словника: літери А—Б / авт. кол.: В. І. Попик (керівник) [та ін.]; редкол.: В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. — , 2008. — V, 158 с. — С. 27. ISBN 978-966-02-4845-8.

Персоналии:Криворожский театр драмы и музыкальной комедии
Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Родившиеся в Яворовском районе